Emigdio hace referencia a varios artículos:

Personas
 Emigdio,  obispo cristiano venerado como santo y mártir;
 Emigdio Ayala Báez, músico paraguayo;
 Emigdio Benitez Plata, coronel de los ejércitos libertadores de Bolívar;
 Emigdio Marmolejo, general de la revolución mexicana;
 Emigdio Patricio Solano Espinosa, gobernador colombiano;
 Emigdio Santamaría, escritor y político de la Comunidad Valenciana, España.

Nombres masculinos
Nombres italianos